FLN est un sigle qui peut désigner :
  ;
 , un réseau radiophonique chrétien américain.